Lundeberg är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 175 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Lundeberg
 Amalia Lundeberg (1816–1857), författare
 August Lundeberg (1849–1944), brukspatron
 Birgit Lundeberg (1919–2009), arkitekt
 Christian Lundeberg (1842–1911), industriledare och politiker, statsminister 1905
 Erik Lundeberg (1896–1957), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Folke Lundeberg (1878–1952), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Gerard Lundeberg (1902–1978), svensk företagsledare
 Gerdt Lundeberg (1868–1948), militär
 Jan-Erik Lundeberg (1930–2013), arkitekt
 Kristian Lundeberg (1866–1948), brukspatron
 Mats Lundeberg (född 1943), ekonom, professor i informationsbehandling
 Thomas Lundeberg (född 1953), läkare, smärtforskare
 Vivi Ann Lundeberg (1931–2015), arkitekt och feminist
 Åke Lundeberg, flera personer
 Åke Lundeberg (skytt) (1888–1939), sportskytt
 Åke Lundeberg (läkare) (född 1947), läkare

Se även 
 Lundberg

Källor

Svenska efternamn